Le tournoi Carol Weymuller Open 2015 est l'édition 2015 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 29 septembre au 5 octobre 2015 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Joelle King. 

Nour El Sherbini l'emporte en finale face à la wild card Joelle King.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en octobre 2015
Sport à New York en 2015
Squash en 2015